«Сувенир» () — советский короткометражный мультфильм Эльберта Туганова, снятый в 1977 году, первый в СССР (и в мире) анимационный кукольный стереофильм.

Сюжет 

Африканская деревня в джунглях, люди живут обычной жизнью. Ночью на деревню налетают самолёты и сбрасывают бомбы. Огонь уничтожает дома и деревья. Утром приходит солдат в каске и тёмных очках и расстреливает из автомата уцелевших жителей. У себя под ногами он видит зелёный росток и берёт его, привозя в своей каске домой. Вернувшись на самолёте на родину, солдаты получают награды. Позже, на вечеринке в высотном здании в центре сияющего огнями города, теперь уже одетый в костюм солдат рассказывает собравшимся о своём участии в войне и показывает им на росток в каске. Внезапно растение начинает быстро расти и заполняет всю комнату, вырываясь наружу. Оно распространяется по зданиям города, которые начинают рушиться.

История 

Студия «Таллинфильм» стала пионером в создании стереоскопических кукольных мультфильмов: первым из них стал «Сувенир» (1977), за которым последовали «Когда поют мужчины» (1980) и «Жеребёнок в яблоках» (1981). Оператором всех этих фильмов был Арво Нуут. Параллельно в Москве на студии «Союзмультфильм» режиссёр Иванов-Вано на основе русского фольклора создает стереоскопический мультфильм «Волшебное озеро» (1979).

Съёмки этих фильмов велись под научно-техническим руководством Научно-исследовательского кинофотоинститута, которое непосредственно осуществлял один из авторов системы «Стерео-70», кандидат технических наук А. Г. Болтянский.

При съёмке фильма использовалась камера с двумя параллельными объективами, что требовало более широкой панорамы съёмочной площадки. При этом никаких ограничений на размер кукол и декораций эта технология не накладывала.

Примечания

См. также 
 Широкоформатная киносистема НИКФИ

Ссылки 
 «Сувенир» (1977) в проекте «Первые в кино»
 Suveniir (1977): Estonian Film Database

Кукольные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы студии «Таллинфильм»
Мультфильмы Эльберта Туганова
Фантастические мультфильмы СССР
Мультфильмы о солдатах
Антивоенные мультфильмы
Стереофильмы СССР